Кириази́с () — греческая фамилия.

 Кириазис, Георгиос (род. 1980) — греческий футболист, защитник.
 Кириазис, Ник (род. 1969) — американский теле- и киноактёр, и продюсер.